Watkins Glen – wieś w stanie Nowy Jork
 Watkins Glen International – amerykański tor wyścigowy